Choke steht für:

 Starterklappe bei Verbrennungsmotoren
 Drosselspule, siehe Drossel (Elektrotechnik)
 eine Verengung am Laufende von Flinten, siehe Flinte #Choke 
 Choke – Der Simulant, US-amerikanische Filmkomödie (2008)
 Choke (Kampfsport), eine Würgetechnik bei verschiedenen Kampfsportarten

Siehe auch:
 Joke